Hans Richter-Haaser (1912-1980) – pianista tedesco
 Andrea Haaser (1961) – sciatrice austriaca
 Ricarda Haaser (1993) – sciatrice austriaca
 Raphael Haaser (1997) – sciatore austriaco